Виртус:

 Виртус (от лат. Virtus — Доблесть) — богиня в римской мифологии.
 (494) Виртус — астероид, открытый в 1902 году.

Спортивные клубы 
 «Виртус» — футбольный клуб, выступающий в чемпионате Сан-Марино.
 «Виртус» — итальянский баскетбольный клуб из города Болонья.
 «Виртус» — итальянский баскетбольный клуб из Рима.
 «Виртус Верона» — итальянский футбольный клуб из города Верона.
 «Виртус Ланчано» — итальянский футбольный клуб из города Ланчано.

См. также 
 Virtus
 Virtus.pro